HNA est un sigle qui peut désigner :
 Heslar Naval Armory, le siège de Naval Operations Support Center d'Indianapolis, du Marine Corps Reserve Center d'Indianapolis, de Naval Recruiting Station d'Indianapolis, ainsi que de la division de United States Naval Sea Cadet Corps Cruiser (CA 35) d'Indianapolis.

Voir aussi 
 HNA Group, un conglomérat chinois
 HNA Building, un gratte-ciel chinois de 138 mètres de hauteur et de 31 étages, qui abrite le siège du HNA Group
 HNA&POLY International Centre, un gratte-ciel de 287 mètres de hauteur et de 61 étages, construit par le HNA Group et le  China Poly Group